

Codici 
 mgk – codice ISO 639-3 della lingua mawes

Musica 
 MGK – rapper statunitense